I bitwa o Faludżę
 II bitwa o Faludżę